Guglielmo Cartia – generale italiano
 Guglielmo Cartia – designer italiano